

Pessoas
John Landen - matemático inglês
Pepino de Landen - mordomo do palácio da Austrásia sob os reis merovíngios Clotário II, Dagoberto I e Sigeberto III

Localidades

Landen (Brabante Flamengo)

Landen (Ohio)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos